Atac steht für:

 Ataç, türkischer Personenname
 Atac (Unternehmen), französische Supermarktkette

ATAC steht als Abkürzung für:
 ATAC (Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma), das Verkehrsunternehmen der Stadt Rom
 ATAC (Automatic Torque Amplification Chamber), ein Steuerungssystem für Zweitaktmotoren
 XM291 Advanced Tank Cannon, eine US-amerikanische Glattrohrkanone

Siehe auch:
 Attac, eine globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation

Abkürzung